Okręty US Navy o nazwie USS  "Weiss":
 Pierwszy USS "Weiss" (DE-378) był niszczycielem eskortowym, którego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "Weiss" (DE-719) był niszczycielem eskortowym, który w czasie budowy został przerobiony na szybki transportowiec. USS "Weiss" (APD-135) był w służbie w latach 1945-70.

Weiss